Premsa o impremta, dispositiu mecànic que permet fer molts exemplars d'un text en fulls de paper
 Premsa hidràulica, mecanisme format per vasos comunicants que mitjançant petites forces permet obtenir altres grans
 Premsa mecànica, màquina que deforma materials mitjançant l'aplicació de pressió.
 Premsa rotativa, màquina per a la impressió de grans tirades de diaris o revistes.
 Premsa escrita, publicacions pel nom de la màquina que les imprimeix.
 Premsa groga o sensacionalista.
 Premsa salmó o econòmica.
 Premsa del cor o rosa, la que tracta sobre la vida de persones famoses.
 Premsa gratuïta.
 Premsa de vi, dispositiu emprat per extreure el suc de raïm, part del procés de la producció del vi.